Hiening ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hiening (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hiening (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hiening (Gemeinde Semriach), Ortsteil von Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Hiening (Gemeinde Peggau), Gemeindeteil von Peggau, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark